Sangseo-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sangseo-myeon, Buan-gun, socken i Buan-gun, Norra Jeolla, 
 Sangseo-myeon, Hwacheon-gun, socken i Hwacheon-gun, Gangwon,